Pant ist der Familienname folgender Personen:

 Apasaheb Balasaheb Pant (1912–1992), indischer Diplomat
 Eduard Pant (1887–1938), deutsch-polnischer Journalist und Politiker in Oberschlesien
 Gayatri Nath Pant (* 1940), indischer Waffenkundler
 Govind Ballabh Pant (1887–1961), indischer Politiker
 Hans Anand Pant (* 1962), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Harihar Dev Pant (1944–2015), nepalesischer Bankmanager
 Krishna Chandra Pant (1931–2012), indischer Politiker (INC), Verteidigungsminister 1987–1989
 Rishabh Pant (* 1997), indischer Cricketspieler
 Theresia van der Pant (1924–2013), niederländische Bildhauerin
 Yadav Pant (1928–2007), nepalesischer Ökonom und Politiker

Pant ist der Name folgender Orte:
 Pant (Merthyr Tydfil County Borough), Wales

Pant. ist das botanische Autorenkürzel von:
 Jozef Pantocsek (1846–1916), österreich-ungarischer Botaniker und Mikropaläontologe

PANT steht für:
 Annette Island Airport (ICAO-Code)

Abkürzung